Nick Carter – postać literacka
 Nick Carter – muzyk, członek Backstreet Boys

 Nick Carter – kolarz nowozelandzki